Kober steht für:
 landschaftlich, besonders ostmitteldeutsch: Korb (Behälter) zum Befördern von Esswaren, Tragekorb
 landschaftlich: Fischreuse
 umgangssprachlich: Vermieter einzelner Zimmer, Hauswirt
 umgangssprachlich: eine Zuhälterei betreibende Person
 umgangssprachlich: Kunde (Prostitution) einer Prostituierten
 Kober (Familienname), Namensträger siehe dort

Siehe auch:
 Koben
 Kobern
 Koberfenster
 Koberer